Me Against The World — третій студійний альбом американського репера 2Pac. Виданий 14 березня 1995 року Jive Records та розповсюджувався через Interscope Records. Реліз платівки відбувся в той час коли 2Pac був ув’язнений, що надзвичайно позитивно вплинуло на продажі альбому. Він стартував на першому місці у Billboard 200. Альбом отримав дуже позитивні відгуки критиків та вважається одним з тих альбомів, який вплинув на подальший розвиток хіп-хоп-музики.

Список композицій

Примітки 

Англомовні музичні альбоми
Альбоми Atlantic Records
Альбоми Interscope Records